Ольга Дашевская:
 Дашевская, Ольга Анатольевна (род. 1953) — советский российский филолог, литературовед, доктор филологических наук.
 Дашевская, Ольга Аркадьевна (род. 1975)
 Дашевская, Ольга Давидовна (1924—2015) — советский и российский археолог.